Dieser Artikel behandelt die französische  Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1996.

Qualifikation 

|}

Spielergebnisse

Französisches Aufgebot

Spiele der französischen Mannschaft 
Vorrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Frankreich
1996